Краснополя́нские тонне́ли — автодорожные тоннели на федеральной трассе Адлер-Красная Поляна в Адлерском районе города Сочи, Краснодарский край, Россия.

Описание 
Расположены в горном массиве правого берега реки Мзымта.

Состоят из одного ствола с организацией двустороннего движения (по одной полосе в каждом направлении).

Длина тоннелей 342 и 425 м.

История 
Построены в 1999—2002 гг.

Ввод в эксплуатацию был совершен 30 декабря 2002 года.

Стоимость работ на момент открытия составила 660 млн руб.

Автодорожные тоннели Краснодарского края
Тоннели Сочи
Красная Поляна